Лукьяновка — топоним:

Беларусь 
 Лукьяновка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Лукьяновка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Лукьяновка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Лукьяновка — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Лукьяновка — деревня в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Лукьяновка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Лукьяновка — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Лукьяновка — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Лукьяновка — село в Одесском районе Омской области.
 Лукьяновка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Лукьяновка — деревня в Шкотовском районе Приморского края.
 Лукьяновка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области, упразднена в 2019 году.
 Лукьяновка — деревня в Алтайском районе Хакасии.
 Лукьяновка — река в Московской области, приток Мезенки.
 Лукьяновка — река в Рязанской области, приток Жраки.

Украина 
 Лукьяновка — село в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Лукьяновка — село в Таращанском районе Киевской области.
 Лукьяновка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Лукьяновка (быв. Ленино) — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Лукьяновка — село в Каховском районе Херсонской области.
 Лукьяновка — историческая местность Киева.
 Лукьяновка — следственный изолятор № 13 Киева.